Großer ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Großer (* 1922), deutscher Fußballtorwart
 Günther Großer (* 1930), deutscher Philosoph
 Maximilian Großer (* 2001), deutscher Fußballspieler
 Pamela Großer (* 1977), deutsche Moderatorin und Schauspielerin
 Roland Großer (1936–2016), Offizier der Nationalen Volksarmee der Deutschen Demokratischen Republik
 Tanja Großer (* 1993), deutsche Volleyballspielerin
 Wolf-Dietrich Großer (1927–2016), deutscher Politiker (FDP) und Mitglied des Bayerischen Landtags

Siehe auch:
 Grosser
 Groszer